Грациан ():
 Грациан или Флавий Грациан (359—383 года) — император Западной Римской империи в 375—383 годах
 Грациан — римский император-узурпатор в 407 году
 Грациан (умер в 1150 году) — средневековый юрист, автор Декрета Грациана.

Фамилия 
 Спиридон Грациан (Грицанов, Грицианов; 1800—1855) — архимандрит РПЦ, педагог и ректор Саратовской семинарии.